Cabira är ett släkte av ringmaskar. Cabira ingår i familjen Pilargidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Cabira